Alda Balestra-Gräfin von Stauffenberg (1954-), couronnée Miss Italie en 1970.
 Annie Balestra (1946-), actrice française.
 Antonio Balestra (1666-1740), peintre rococo italien.
 Clément Balestra (1905-1984), homme politique français.
 Franco Balestra (1924-2011), champion de pallapugno (jeu de paume italien).
 .
 Renato Balestra (1924-2022), couturier italien.
 Tito Balestra (1923-1976), poète italien.

Lieux 
 Jardin de la Villa Balestra : jardin public de la Ville de Rome.
 Palais Balestra : palais romain.